Такмичење у трци на 100 метара са препонама у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6., 7. и 9. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, бранила је Тифани Портер из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 

  Аустрија (3)
  Белгија (1)
  Белорусија (3)
  Грчка (1)
  Италија (2)
  Летонија (1)
  Мађарска (3)
  Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Украјина (2)
  Финска (2)
  Француска (2)
  Холандија (2)
  Хрватска (1)
  Чешка (1)
  Швајцарска (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 100 метара са препонама 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2016.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. јула 2016. година. За полуфинале пласирале су се прве две из сваке од 4 квалификационих група (КВ) и 5 према постигнутом резултату.(кв).,

Ветар: група 1: +1,3 м/с, група 2: +1,8 м/с, група 3: +0,1 м/с, група 4: +0,6 м/с

Почетак такмичења: група 1 у 11:40, група 2 у 11:46, група 3 у 11:52, група 4 у 11:58.

Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 27.6.2016. биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. јула 2016. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,
 
Ветар: група 1: +0,1 м/с, група 2: -1,1 м/с, група 3: -0,5 м/с

Почетак такмичења: група 1 у 17:10, група 2 у 17:17, група 3 у 17:24.

Финале 

Такмичење је одржано 7. јула 2016. године у 19:40.

Ветар: -0,7 м/с

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Трка на 100 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном